Swami – tytuł duchownego w hinduizmie 
 Swami Records –  wytwórnia płytowa z San Diego
 Tytuły filmów indyjskich:
 Swami (film 1931)
 Swami (film 1941)
 Swami (film 1949)
 Swami (film 1977)
 Swami (film 1987)
 Swami (film 1988)
 Swami (film 2007)